Долуна́й Сойсе́рт (; 25 марта 1973, Адана, Турция) — турецкая .

Биография и карьера 
Долунай Сойсерт родилась 25 марта 1973 года в Адане (Турция) в семье Озера и Юджель Сойсерт. У неё есть два брата: Дахан Сойсерт и Тюмер Сойсерт. Имеет адыгские корни. Семья Сойсерт прожила в Адане три или четыре года после рождения Долунай, после чего переехала в Анкару из-за новой работы отца. Сойсерт окончила начальную и среднюю школу в Анкаре и получила среднее образование в частном колледже моды в Стамбуле. Работала помощницей Барыша Манчо в течение семи лет с 17-летнего возраста. После окончания колледжа она одновременно изучала актёрское мастерство в Центре искусств Мюждата Гезена и училась на факультете истории искусств и археологии Стамбульского университета. После обучения в Центре Мюждата Гезена, четыре года работала в Стамбульском городском театре. 

Впервые Сойсерт вышла на театральную сцену в 1995 году со спектаклем «Кровавая свадьба» в постановке Башара Сабунджу. Она была номинирована на 1-ю театральную премию Afife в номинации «Самая успешная актриса второго плана» за роль в спектакле «Женщины из Сильвана», поставленном в сезоне 1996–1997 годов. Сойсерт сыграла более чем в сорока фильмах и телесериалах, среди наиболее известных ролей Сумру Гюнеш в телесериале «Не отпускай мою руку» (2018—2019) и Сейлан Соргюн в телесериале «Наша тайна» (2021).

Сойсерт была замужем за актёром Синаном Тузджу с 2006 по 2016 год.

Избранная фильмография

Примечания 

Выпускники Стамбульского университета